Комендант:

 Комендант ( — командир) — должность.
 Комендант крепости

Фамилия 
 Комендант, Вадим Петрович (1923—1949) — Герой Советского Союза.
 Комендант, Григорий Иванович (род. 1946) — религиозный деятель, Председатель Всеукраинского Союза объединений евангельских христиан-баптистов в 1994—2006 годах.
 Комендант, Пётр Васильевич (род. 1932) — молдавский, советский и российский дипломат.
 Комендант, Сергей Павлович (1915—1942) — Герой Советского Союза.

См. также 
 Комендантов
 Комендантовка
 Комендантское
 Комендат
 Комендатура